Wildenberg steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Wildenberg, Gemeinde im Landkreis Kelheim, Bayern
 Wildenberg (Bernbeuren), Ortsteil von Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Wildenberg (Tittling), Ortsteil von Tittling, Landkreis Passau, Bayern
 Wildenberg (Weißenbrunn), Ortsteil von Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Wildenberg (Melle), Bauerschaft in Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Erhebungen: 
 Wildenberg (Steigerwald), bei Münchsteinach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wildenberg (Fichtelgebirge) (641 m), bei Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Wildenberg (Rothaargebirge) (469,1 m), bei Wilnsdorf im Rothaargebirge, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Wildenberg (Weinsberger Tal) (316,4 m), im Weinsberger Tal, bei Eberstadt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Burgen und Schlösser:
 Burg Wildenberg (Falera), Burgruine bei Falera in der Surselva, Kanton Graubünden, Schweiz
 Burg Wildenberg (Kirchzell), Burgruine bei Kirchzell im Odenwald, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Burgstall Wildenberg, abgegangene Burg bei Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Burg Vildenberk, Burgruine bei Viničné Šumice im Drahaner Bergland, Okres Brno-venkov, Tschechien

Schutzgebiete:
 Naturschutzgebiet Wildenberg (Winterberg) bei Winterberg, Nordrhein-Westfalen
 Wildenberg (Naturschutzgebiet, Landkreis Heilbronn) bei Eberstadt, Baden-Württemberg, siehe Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Heilbronn

Wildenberg ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Wildenberg (Adelsgeschlecht) in der Eifel
 Freiherren von Wildenberg im Kanton Graubünden, Schweiz

Wildenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Ebran von Wildenberg († 1491), Erzbischof von Salzburg
 Hans Ebran von Wildenberg (nach 1426–vor 1503), bayerischer Geschichtsschreiber und Erzieher

Siehe auch:
 Wildberg
 Wildenbergen, Ortsteil von Rohr, Landkreis Roth, Bayern
 Wildenburg